WTB steht als Abkürzung für:

 Walter Thosti Boswau AG, siehe Walter Bau
 Way to Bodhi, deutsche Metal-Band
 Wire Train Bus, ein Feldbus bei der Eisenbahn
 Wired Trigger Bus, ein Trigger/Sync-Bus, siehe LAN eXtensions for Instrumentation #Klasse C
 Wolffs Telegraphisches Bureau, eine deutsche Nachrichtenagentur
 Württembergischer Tennis-Bund, Landesverband innerhalb des Deutschen Tennis Bundes
 eine Eisenbahnstrecke in Deutschland, siehe Wutachtalbahn #Betrieb als Museumseisenbahn
 Wynentalbahn, eine schmalspurige Privatbahn in der Schweiz, siehe Wynental- und Suhrentalbahn
 die Taschenbuchreihe Wissenschaftliche Taschenbücher des früheren Akademie-Verlags 
 Abkürzung für Waren täglicher Bedarf

Siehe auch:
 WTB-Plan

Abkürzung